Лауцюс () — литовская фамилия. Известные носители:

  (1928—1995) — литовский художник-керамист.
 Лауцюс, Гедрутис (род. 1938) — литовский архитектор-реставратор.
  (1906—1942) — литовский юрист, фотограф, публицист, деятель скаутского движения.
  (1893—1985) — литовский актёр театра.
  (род. 1946) — литовский писатель и издатель.